Chiropotes is een geslacht van zoogdieren uit de  familie van de sakiachtigen (Pitheciidae).

Taxonomie 

 Geslacht: Chiropotes (Baardsaki's)
 Soort: Chiropotes albinasus (Witneussaki) (I. Geoffroy & Deville, 1848)
 Soort: Chiropotes chiropotes (Westelijke roodrugsaki) (Humboldt, 1811)
 Soort: Chiropotes sagulatus (Oostelijke roodrugsaki) (Traill, 1821)
 Soort: Chiropotes satanas (Baardsaki) (Hoffmannsegg, 1807)
  Soort: Chiropotes utahickae (Hershkovitz, 1985)

Sakiachtigen